

Mitologia 
 Enioche – invocazione della dea Era
 Enioche – personaggio della mitologia greca, altro nome di Euridice figlia di Edipo e moglie di Creonte
 Enioche – personaggio della mitologia greca, figlia di Creonte e sorella di Pirra, Emone e Meneceo
 Enioche – personaggio della mitologia greca, figlia di Pitteo e madre di Scirone
 Enioche – personaggio della mitologia greca, figlia di Armenio e madre di Melanto di Atene
Enioche – personaggio della mitologia greca, balia di Medea
Enioche oppure Eniochea potrebbe essere la forma corretta di "Enichea" sugli scritti del catalogo dei figli di Priamo di Igino

Note